Shelby hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Lugares 
 Municipio de Shelby;
 Condado de Shelby.

Personas 
 Shelby Rogers, jugadora profesional de tenis;
 Shelby Young, actriz;
 Carroll Shelby, piloto de automovilismo y diseñador de automóviles;
 Charlotte Shelby, actriz teatral y sospechosa del asesinato del director de cine William Desmond Taylor;
 Isaac Shelby, gobernador del estado de Kentucky;
 James Shelby Downard, autor de teorías conspirativas;
 Margaret Shelby, actriz teatral y cinematográfica.

Automotor 
 Shelby SuperCars, constructora estadounidense de automóviles fundada en 1999;
 Shelby Cobra Daytona, automóvil de carreras;
 Ford Shelby, modelo de automóvil;
 Ford Shelby GR-1, prototipo de automóvil.